Angry Birds Star Wars () — спин-офф серии знаменитой игры Angry Birds. Игра посвящена и сделана по мотивам фильма «Звёздные войны». Игра была выпущена 8 ноября 2012 года на платформах Windows, iOS, Windows Phone, Android и позднее на Mac. Это пятая игра из основной серии (исключая Bad Piggies).
18 сентября 2013 года вышла Angry Birds Star Wars II. 24 октября Angry Birds Star Wars II вышла на персональных компьютерах. 29 октября 2013 года Angry Birds Star Wars 2 вышла на консолях.

Эпизоды 
Angry Birds Star Wars происходит в девяти мирах (эпизодах): Татуин, Звезда Смерти, Хот, Путь Джедая, Облачный город, Миссии Бобы Фетта, луна Эндора, Вторая Звезда Смерти и Бонусы Золотого Дроида.

Angry Birds Star Wars Facebook 
Angry Birds Star Wars Facebook — версия Angry Birds Star Wars, адаптированная для сети Facebook. Вышла 17 декабря 2012 года, а была закрыта 3 марта 2014 года. В игре присутствуют Еженедельные турниры. Всего уровней турнира пять, следующие уровни турнира открываются по прохождении определённого времени. Если вы открыли турнир, все уровни турнира сразу станут доступны. При заходе на любой из уровней турнира тратится один кристалл. Количество кристаллов не ограничено, они регенерируются раз в 6 минут, если их меньше 15. Чтобы получить больше кристаллов, нужно подождать, пока кристаллы регенерируются или получить их от друга. За прохождение уровней турнира даются бонусные монеты, количество которых зависит от того, сколько звёзд вы получили за прохождение уровня.

Отзывы 

На сайте Metacritic рейтинг версии игры для iOS составляет 88 баллов из 100 возможных на основе 22 рецензий. По итогам 2012 года Angry Birds Star Wars была номинирована в категориях «Лучшая мобильная физическая головоломка» и «Лучшая мобильная игра» от сайта IGN.

Примечания 

Компьютерные игры 2012 года
Игры для iOS
Игры для Android
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation Vita
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo 3DS
Игры для Wii
Игры для Wii U
Компьютерные головоломки
Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
Игры по вселенной «Звёздных войн»
Angry Birds